Майзель — еврейская фамилия.

 Майзель, Борис Сергеевич (1907—1986) — композитор, сын С. О. Майзеля.
 Майзель, Дмитрий Гаврилович (род. 1946) — заслуженный работник культуры РФ.
 Майзель, Исаак Александрович (1919—2011) — советский и российский науковед, один из основоположников социологии науки и науковедения в СССР, доктор философских наук.
 Майзель, Леонид Соломонович (род. 1965) — советский и российский актёр.
 Майзель, Любовь Яковлевна (1908—1978) — театральная актриса.
 Майзель, Михаил Гаврилович (1899—1937) — литературовед, критик и педагог.
 Майзель, Салий Сергеевич (1900—1952) — советский языковед. 
 Майзель, Сарра Самуиловна (в замужестве Валериус) — советский гражданский инженер, искусствовед и художественный критик.
 Майзель, Семён Павлович (1897—1960) — архитектор.
 Майзель, Сергей Осипович (1882—1955) — физик и педагог.
 Майзель, Стивен (род. 1954) — американский фотограф.
 Майзель, Эвелин (в замужестве Виткин; род. 1921) — американский генетик, профессор.
 Майзель, Эдмунд (1894—1930) — австрийский композитор и дирижёр.